Dies ist eine Liste politischer Parteien in Armenien. Enthalten sind nur Parteien, die auf dem Gebiet der heutigen Republik Armenien wirken oder gewirkt haben, nicht allein in Bergkarabach (Arzach) oder der armenischen Diaspora.

Derzeit im Parlament vertretene Parteien

Ehemals seit 1990 mit eigener Fraktion im Parlament vertretene Parteien

Ehemals seit 1990 ohne eigene Fraktion im Parlament vertretene Parteien

Sonstige Parteien

Einzelnachweise 

Armenien